Каспарс Берзиньш (; род. , Огре, Латвийская ССР, СССР) — латвийский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового.

Карьера 
Каспарс начал играть в баскетбол в своём родном городе Огре. В сезоне 2003/2004 выступал за клуб «Сконто», в среднем набирая 7,3 очка и 3,3 подборов в чемпионате Латвии и 7,3 очка и 3,0 подбора в Кубке Вызова .

В 2004 Берзиньш покинул «Сконто» и переехал в Испанию, где присоединился к «Уникахе». За главную команду Берзиньш сыграл лишь однажды и набрал 2 очка. Большую часть сезона Каспарс провёл в юношеской команде, выступавшей во втором дивизионе чемпионата Испании.

Сезон 2005/2006 провёл в латвийском клубе «АСК Рига».

В следующем межсезонье Берзиньш подписал контракт с командой «Баронс», за который отыграл три сезона и выиграл свой первый титул чемпиона Латвии и стал победителем Кубка Вызова ФИБА.

В июле 2009 года Берзиньш принял участие в Летней лиге НБА, играя за «Финикс Санз», после чего подписал контракт с испанским клубом «Фуэнлабрада». Позже перешёл в другой испанский клуб — «Касерес».

В июле 2010 года подписал двухлетний контракт с латвийским клубом ВЭФ и играл за команду до 2014 года.

В феврале 2014 года вернулся в Испанию, подписав контракт с «Обрадойро».

21 августа 2014 года стал игроком самарского клуба «Красные Крылья». В 20 матчах Единой лиги ВТБ он в среднем набирал 14.9 очка и делал 7.9 подбора.

Сезон 2015/2016 Берзиньш начал в составе «Нижнего Новгорода», приняв участие в 13 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 10,2 очка, 5,2 подбора и 1,4 передачи. В Еврокубке Каспарс сыграл 11 игр, набирая 9,5 очков, 5,5 подборов и 0,7 передачи.

В январе 2016 года перешёл в «Зенит», в составе которого стал бронзовым призёром чемпионата России. По окончании сезона клуб и Берзиньш приняли решение не продлевать контракт. В 26 матчах Единой лиги ВТБ набирал 10,8 очка, 1,2 передачи и 5,5 подбора.

В октябре 2016 года подписал контракт с клубом из родного города с одноименным названием «Огре».

В январе 2017 года Берзиньш перешёл в «Локомотив-Кубань», подписав контракт до конца сезона 2016/2017, но уже в марте расторгли договор по обоюдному согласию сторон. В составе краснодарской команды Каспарс провёл 3 матча Еврокубке, за которые суммарно отметился 6 очками, 2 подборами и 2 потерями..

Сезон 2019/2020 Берзиньш начинал в «Огре», набирая в Латвийско-эстонском чемпионате 13,3 очка, 8,0 подбора и 1,3 блок-шота. В октябре 2019 года Каспарс покинул латвийский клуб и подписал контракт на 1,5 месяца с «Автодором».

Достижения 
  Обладатель Кубка Вызова ФИБА: 2007/2008
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2015/2016
  Чемпион Латвии (4): 2007/2008, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
  Бронзовый призёр Чемпионата России: 2015/2016

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Латвии
Игроки БК «Сконто»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК АСК Рига
Игроки БК «Баронс»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Огре»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Шяуляй»
Игроки БК «Литкабелис»
Игроки БК «Ювентус» Утена
Игроки БК «Страсбур»
Игроки сборной Латвии по баскетболу